Бумеранг се може односити на:
 Бумеранг, бацачко оружје
 Бумеранг (ТВ канал), амерички дечји ТВ канал
 Бумеранг (стрип), 10 епизода стрипа Џеремаја
 Бумеранг (филм из 1976), француско—италијански филм из 1976.
 Бумеранг (филм из 1992), амерички филм из 1992.
 Бумеранг (филм из 2001), српски филм из 2001.
 Бумеранг (филм из 2015), француски филм из 2015.
 Бумеранг (филм из 2018), амерички филм из 2018.